Шотландский Первый Дивизион 1959/1960 () — 63-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 19 августа 1959 года и закончился 7 мая 1960 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1959/1960
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1959 году
Спорт в Шотландии в 1960 году